У́лица Кошево́го, у́лица Оле́га Кошево́го — улица в различных населённых пунктах государств бывшего СССР, названная в честь Олега Кошевого, одного из организаторов подпольной комсомольской организации «Молодая гвардия» в годы Великой Отечественной войны 1941—1945.

 Улица Олега Кошевого — улица во Владикавказе.
 Улица Олега Кошевого — улица в Ейске.
 Улица Олега Кошевого — улица в Казани.
 Улица Олега Кошевого — улица в Калининграде.
 Улица Олега Кошевого — улица в Коврове.
 Улица Олега Кошевого — улица в Минске (Белоруссия).
 Улица Олега Кошевого — улица в Омске.
 Улица Олега Кошевого — улица в Прилуках (Украина).
 Улица Кошевого — улица в Тольятти.
 Улица Олега Кошевого — улица в Томске.
 одноимённая улица в ряде населённых пунктов Томской области.
 Улица Олега Кошевого — улица в Ульяновске.
 Улица Олега Кошевого — улица в Чебоксарах.
 Улица Олега Кошевого — улица в Чернигове.
 Улица Олега Кошевого — прежнее (c 1944 по 1991 год) название Введенской улицы в Санкт-Петербурге.           Улица Олега Кошевого- (г. Новошахтинск) Ростовская область

Примечания 

Улицы Олега Кошевого